Taza steht für:

 Taza, Stadt in Marokko
 Taza (Algerien), Biosphärenreservat in Algerien
 Taza (Häuptling) (um 1843–1876), Häuptling der Chiricahua
 Taza (Marskrater), Marskrater
 Taza (Niger), Dorf in Niger
 Taza (Provinz), Provinz in Marokko